Florencia, keresztnév
Florencia, település Argentínában, Santa Fe tartományban, General Obligado megyében
Florencia, város Kolumbiában, Caquetá megye székhelye
Florencia, város Kolumbiában, Cauca megyében
Florencia, város Kubában
Florencia de Benito Juárez, község Mexikóban, Zacatecas államban